Chen Jin (; * 10. Januar 1986 in Handan, Hebei, Volksrepublik China) ist ein ehemaliger chinesischer Badmintonspieler und Weltmeister.

Sportliche Karriere 
Chens größter Erfolg war der Sieg bei den Weltmeisterschaften 2010 in Paris. Im Herreneinzel-Finale bezwang er den indonesischen Olympiasieger und Weltmeister Taufik Hidayat mit 21:13, 21:15.

2008 gewann Chen die All England, mit einem Sieg über den Titelverteidiger und amtierenden Weltmeister Lin Dan mit 22:20, 25:23.

Bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking gelang Chen der Halbfinaleinzug, unterlag aber dann dem späteren Olympiasieger Lin Dan mit 12:21, 18:21. Im Spiel um Bronze schlug er den Südkoreaner Lee Hyun-il mit 21:16, 12:21, 21:14 und gewann seine erste und einzige olympische Medaille.

Insgesamt stand Chen neunmal im Finale eines Superseries-Turniers, wovon er fünf Turniere gewinnen konnte.

Erfolge in Tabellen

Herreneinzel

Weblinks 
 Profil (chinesisch)

Einzelnachweise 

Badmintonspieler (Volksrepublik China)
Olympiateilnehmer (China)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer an den Asienspielen (Volksrepublik China)
Weltmeister (Badminton)
Asienmeister (Badminton)
Teilnehmer an den Ostasienspielen (Volksrepublik China)
Chinese
Geboren 1986
Mann
Chinesischer Meister (Badminton)